FK Szyłokarczma (lit. Futbolo Klubas Šilutė) – litewski klub piłkarski z siedzibą w Szyłokarczmie.

Założony w 1991 (do 2003 roku Laisvė Šilutė). W latach 2004-2008 występował w ekstraklasie litewskiej.

Nazwy 
 1991 - Drobė Šilutė
 1992 - Laisvė Šilutė
 2003 - FK Šilutė (FK Szyłokarczma)

Bilans ligowy od sezonu 1991 

Litewskie kluby piłkarskie
Szyłokarczma